Miejscowości w USA:
 Evansville – jednostka osadnicza w stanie Alaska, w okręgu Yukon-Koyukuk
 Evansville – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Randolph
 Evansville – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Vanderburgh
 Evansville – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Douglas
 Evansville – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rock
 Evansville – miejscowość w stanie Wyoming, w hrabstwie Natrona
Gminy w USA:
 Evansville (ang. Evansville Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Douglas